Струкгоф — фамилия:

 Струкгоф, Борис Ефремович — Георгиевский кавалер (капитан-лейтенант; № 1541; 26.11.1803).
 Струкгоф, Владимир Борисович (1804—1863) — вице-адмирал русского флота.